Эдуа́р Молинаро́ (; 13 мая 1928, Бордо — 7 декабря 2013, Париж) — французский кинорежиссёр и сценарист, известный в жанре кинокомедий. Член жюри Каннского кинофестиваля 1961 года. Обладатель премии «Золотой глобус» 1980 года в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Клетка для чудиков», номинант на «Оскар» за режиссёрскую работу и написание сценария к этой же картине. При создании своих фильмов часто использовал адаптацию театральных пьес.

Биография 
Родился 13 мая 1928 года в Бордо (Франция). Ещё в юности стал киноманом и участвовал во многих соревнованиях любительских короткометражных фильмов.

Его первый фильм был выпущен в 1957 году и получил положительный отклик со стороны критиков. После ещё нескольких фильмов, в начале 1960-х годов становится известным режиссёром. В 1961 году входил в состав членов жюри Каннского кинофестиваля. Ещё несколько успешных фильмов-кинокомедий, в том числе два фильма со звездой 1960-х Луи де Фюнесом («Оскар» и «Замороженный»), закрепили его положение в качестве успешного режиссёра.

В 1978 году снял фильм «Клетка для чудиков», который получил «Золотой глобус» в 1980 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». За него же выдвигался на «Оскар» за режиссуру и написание сценария.

В 1990-х годах получил повторную известность благодаря экранизации пьесы «Ужин» (фильм «Ужин» 1992 года) и созданию фильма-биографии Бомарше (фильм «Безрассудный Бомарше» 1996 года).

Эдуар Молинаро скончался на 86-м году жизни в Париже, 7 декабря 2013 года. Смерть Молинаро наступила в результате лёгочной недостаточности.

Фильмография 

  — «Алхимики» / Les alchimistes (документальный)
  — «Спиной к стене» / Le Dos au mur
  — «» / Des femmes disparaissent
  — «Свидетель в городе» / Un témoin dans la ville
  — «Девушка на лето» / Une fille pour l'été
  — «Смерть Красавицы» / La Mort de Belle
  — «Враги» / Les Ennemis
  — «Семь смертных грехов» / Les Sept Péchés capitaux
  — «Арсен Люпен против Арсена Люпена» / Arsène Lupin contre Arsène Lupin
  — «Очаровательная идиотка» / Une ravissante idiote
  — «Охота на мужчину» / La Chasse à l’homme
  — «Когда пролетают фазаны» / Quand passent les faisans
  — «Шпионская шкура» / Peau d’espion
  — «Оскар» / Oscar
  — «Замороженный» / Hibernatus
  — «Мой дядя Бенжамен» / Mon oncle Benjamin
  — «Со свободой за спиной» / La Liberté en croupe
  — «Самые нежные признания» / Les Aveux les plus doux
  — «Мандарин» / La Mandarine
  — «Банда по захвату заложников» / Le Gang des otages
  — «Зануда» / L’Emmerdeur
  — «Ирония судьбы» / L’Ironie du sort
  — «Розовый телефон» / Le Téléphone rose
  — «Дракула — отец и сын» / Dracula père et fils
  — «Спешащий человек» / L’Homme pressé
  — «Клетка для чудаков» / La Cage aux folles
  — «Клодин в школе» / Claudine à l'école (ТВ)
  — «Клодин в Париже» / Claudine à Paris (ТВ)
  — «Клодин в семье» («Клодин и домашнее хозяйство») / Claudine en ménage (ТВ)
  — «Клодин уходит» / Claudine s’en va (ТВ)
  — «Говорите, мне интересно» / Cause toujours… tu m’intéresses!
  — «Опасная жалость» / La pitié dangereuse (ТВ)
  — «Воскресные любовники» / Sunday Lovers
  — «Клетка для чудиков 2» / La Cage aux folles II
  — «В хорошем масле» / Au bon beurre (сериал, по роману Жана Дютура)
  — «Миллион - не деньги» / Pour 100 briques t’as plus rien…
  — «Красная вдова» / La veuve rouge (ТВ)
  — «Единственно верный способ» / Just the Way You Are
  — «Отель «Палас»» / Palace
  — «Любовь тайком» / L’Amour en douce
  — «Иллюзии любви» / Le tiroir secret (сериал)
  — «Предатель» / Un métier du seigneur (ТВ)
  — «Налево от лифта» / À gauche en sortant de l’ascenseur
  — «Аллея в лунном свете» / La ruelle au clair de lune (ТВ)
  — «Хмель преображения» / «Rausch der Verwandlung»
  — «Великие семьи» / Les grandes familles
  — «Манон Ролан» / Manon Roland (ТВ)
  — «Проклятая любовь Лейзенбога» / L’amour maudit de Leisenbohg (ТВ)
  — «Ужин» / Le Souper
  — «Брошенная женщина» / La femme abandonnée (ТВ)
  — «О чём знала Мэйси» / Ce que savait Maisie (ТВ)
  — «Безрассудный Бомарше» / Beaumarchais, l’insolent
  — «Нора» / Nora (ТВ)
  — «Падающее гнездо» / Tombé du nid (ТВ)
  — «Нана» / Nana
  — «Случайный человек» / Un homme par hasard (ТВ)

Примечания

Ссылки 
 

Кинорежиссёры фильмов ужасов